Golczów – część wsi Daniec w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w Polsce
 Golczów – polska nazwa gminy Golzow w Brandenburgii, w Niemczech